Ticuș este o comună în județul Brașov, Transilvania, România, formată din satele Cobor și Ticușu Vechi (reședința).

Demografie 

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Ticușu se ridică la  locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră  de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (65,09%). Principalele minorități sunt cele de romi (18,94%) și maghiari (12,11%). Pentru 3,41% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (75,33%), dar există și minorități de reformați (10,02%), penticostali (4,41%), creștini după evanghelie (2,42%) și adventiști de ziua a șaptea (1,65%). Pentru 3,52% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Politică și administrație 
Comuna Ticuș este administrată de un primar și un consiliu local compus din 9 consilieri. Primarul, , de la , este în funcție din . Începând cu alegerile locale din 2020, consiliul local are următoarea componență pe partide politice:

Primarii comunei 
  - 2000 - , de la 
  - 2004 - , de la 
  - 2008 - , de la 
  - 2012 - , de la 
  - 2016 - , de la 
  - 2020 - , de la 
  - 2024 - , de la

Note

Biliografie 
Pagină Ticușu Vechi în germană

Vezi și
 Biserica fortificată din Cobor
 Biserica de lemn din Cobor
 Biserica fortificată din Ticușu Vechi

Ticuș